

Cinema 
 Fired Up! - Ragazzi pon pon (Fired Up!) – film statunitense del 2009 diretto da Will Gluck

Musica 
 Fired Up – album di Alesha Dixon
 Fired Up – album di Dan Seals

Televisione 
 Fired Up – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1997 al 1998